est un genre éteint de thérapsides thérocéphales appartenant à la famille également éteinte des akidnognathidés, ayant vécu durant le début du Trias dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Une seule espèce est connue, .

Systématique 
L'espèce Olivierosuchus parringtoni a été décrite pour la première fois en 1965 par le paléontologue sud-africain  sous le protonyme d’Olivieria parringtoni.

En 2002, pour plus de rigueur, les paléontologues  et  changent le nom générique Olivieria en Olivierosuchus car le premier a également utilisé en entomologie.

Découverte 
Les fossiles dOlivierosuchus sont datés du Trias inférieur et sont connus de la zone d'assemblage de Lystrosaurus, située en Afrique du Sud.

Description 
Contrairement à d'autres akidnognathidés tels que Moschorhinus, Olivierosuchus dispose d'un museau étroit et possède moins de dents post-canines. Comme trait distinctif, Olivierosuchus a également une crête pointue près de la choane, une ouverture dans le palais du crâne. Des bosses et des projections recouvrent le ptérygoïde, un os qui fait partie du palais.

Paléobiologie 
Olivierosuchus est l'un des principaux prédateurs de la zone d'assemblage inférieure de Lystrosaurus et aurait vécu aux côtés d'autres grands thérocéphales comme Moschorhinus. La grande diversité des akidnognathidés dans la zone suggère que le groupe s'est rapidement remis de l'extinction Permien-Trias, l'extinction de masse la plus sévère de l'histoire au cours de laquelle de nombreux autres groupes de thérapsides ont disparu.

Paléoécologie 
Un moule de terrier décrit en 2010 de la zone d'assemblage de Lystrosaurus est attribué à Olivierosuchus ou à un thérocéphale apparenté. Le terrier est droit et large et comprend une rampe d'entrée et une chambre de vie. Des restes d'un juvénile du dicynodonte Lystrosaurus sont trouvés dans le plâtre, mais l'individu est probablement trop petit pour creuser le terrier. Il est possible que le terrier abriterait un Olivierosuchus qui aurait caché les restes du dicynodonte comme proie dans le tunnel. Les tétrapodes carnivores créent généralement des terriers droits et y stockent souvent de la nourriture, ce qui prouve cette interprétation du terrier sud-africain.

Phylogénie

Étymologie 
Le nom générique, Olivierosuchus, est la combinaison de Oliviero en référence au col Oliviershoek et de suchus, « crocodile ».

Son épithète spécifique, parringtoni, lui a été donnée en l'honneur du paléontologue britannique   (1905-1981) qui, lorsque Adrian Smuts Brink rédigeait sa publication, décrivait, lui aussi, une espèce similaire découverte également dans la Lystrosaurus-Zone. Toutefois, par Brink, il était peu probable qu'il s'agissait de la même espèce dans la mesure où les prélèvements étaient éloignées de près de .

Publications originales 
 Genre Olivierosuchus :
 
 Espèce Olivierosuchus parringtoni sous le taxon Olivieria parringtoni :

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Akidnognathidae
 Moschorhinus, un thérocéphale plus imposant appartenant à la même famille.
 Euchambersia, un thérocéphale apparenté qui est suspecté d'être venimeux.

Liens externes 

 

Thérapside du Trias
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1965
Therocephalia
Paléontologie en Afrique du Sud